En Pologne, Mierzyn peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Mierzyn, village 

 dans la voïvodie de Łódź
 Mierzyn, village 

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Mierzyn, village du powiat de Białogard
 Mierzyn, village du powiat de Gryfice 
 Mierzyn, village du powiat de Police 

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Mierzyn, village 

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Mierzyn, village